Самборский радиозавод «Сигнал» () — предприятие в городе Самбор Львовской области Украины.

История 
Самборский завод радиодеталей был построен в городе Самбор в соответствии с восьмым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР.

Он действовал в производственной кооперации с ранее построенным здесь стекольным заводом и филиалом Львовского завода электроизмерительных приборов (впоследствии преобразованным в приборостроительный завод), и выпускал радиолампы и другие радиодетали.

В целом, в советское время завод входил в число крупнейших предприятий города.

После провозглашения независимости Украины государственное предприятие было переименовано в Самборский радиозавод «Сигнал» и преобразовано в открытое акционерное общество.

В июле 2003 года хозяйственный суд Львовской области возбудил дело о банкротстве предприятия. В дальнейшем, завод был реорганизован в общество с ограниченной ответственностью.

11 октября 2018 года Самборский радиозавод «Сигнал» купил за 57 млн. гривен Тернопольский радиозавод «Орион».

Деятельность 
Завод является представительством Львовского электролампового завода «Искра» и занимается продажей уличных, бытовых и парковых светильников.

Примечания

Ссылки 
 страница завода в каталоге ведущих предприятий Украины

Предприятия Львовской области
Предприятия СССР
Самбор